Estació de l'any
 Estació (transports)
 Estació de ferrocarril o de metro, o una estació d'autobusos
 Estació d'esquí, centre d'esports d'hivern especialment equipat per a la pràctica dels esports de neu
 Estació espacial, estructura artificial dissenyada per a ser habitada a l'espai exterior
 Estació de servei
 Estació meteorològica, instal·lació destinada a mesurar i registrar regularment diverses variables meteorològiques
 Topònims:
 l'Estació (Gualba), veïnat de Gualba (Vallès Oriental)
 l'Estació (l'Espluga de Francolí), veïnat de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
 l'Estació (Pradell de la Teixeta), barri de Pradell de la Teixeta (Priorat)
 l'Estació (Rajadell), veïnat de Rajadell (Bages)
 l'Estació (Vilajuïga), veïnat de Vilajuïga (Alt Empordà)
 l'Estació de Sant Vicenç de Calders, veïnat del Vendrell (Baix Penedès)
 Barri de l'Estació (la Pobla de Claramunt), a la Pobla de Claramunt (Anoia)
 Barri de l'Estació (Sant Martí Vell), veïnat de Sant Martí Vell (Gironès)
 Veïnat de l'Estació (Llambilles), veïnat de Llambilles (Gironès)
 Veïnat de l'Estació (Llofriu),veïnat de Llofriu (Baix Empordà)
 Veïnat de l'Estació (Riudellots), veïnat de Riudellots de la Selva (la Selva)
 Pla de l'Estació, barri de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)